Александр Нолькен:
 Нолькен, Александр Генрихович (1855—1928) — член Совета министра внутренних дел; камергер, действительный статский советник.
 Нолькен, Александр Людвигович (1879—1958) — генерал-майор Генштаба.